Joinville pode referir-se a:

Pessoas
 Francisco Fernando de Orléans, príncipe de Joinville;
 D. Francisca de Bragança, princesa de Joinville (consorte do anterior);
 João de Joinville, cronista da França medieval.

Lugares
 Joinville, município brasileiro do estado de Santa Catarina;
 Joinville, comuna francesa do departamento de Haute-Marne;
 Thonnance-lès-Joinville, comuna francesa do departamento de Haute-Marne;
 Joinville-le-Pont, comuna francesa do departamento de Val-de-Marne;
 Port-Joinville, localicalidade importante da L'Île-d'Yeu, França;
 Joinville (atualmente Zabana), vilarejo da vilaiete de Blida, Argélia;
 Ilha Joinville, a maior ilha do arquipélago de Joinville, Antártida.

Outros
 Joinville Basquete Associados, equipe  de basquetebol da cidade de Joinville, Santa Catarina;
 Joinville Esporte Clube, clube de futebol sediado em Joinville, Santa Catarina;
 Krona Futsal, clube de futsal conhecido popularmente como Joinville e antigamente como Joinville/Krona. Sediado em Joinville, Santa Catarina.
 Tratado de Joinville, assinado em 1584.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes